El término decano puede referirse, en esta enciclopedia:

 en diplomacia, al decano, título que se da al jefe de misión de mayor antigüedad y que tiene precedencia sobre sus demás colegas acreditados;
 al decano, persona nombrada para presidir una facultad dentro de una universidad;
 al decano o n-decano, un alcano (hidrocarburo) cuya fórmula molecular es C10H22.
 en astronomía, al decano, cada una de 36 estrellas que los egipcios antiguos asignaban a una hora nocturna.
 al decano del Colegio Cardenalicio, cardenal elegido por sus pares, con la aprobación papal, y que preside el Sacro Colegio Cardenalicio.

Enlaces externos